Glasmacher steht für:

 Glasmacher, Berufsbezeichnung

Namensträger
 Anke Glasmacher (* 1969), deutsche Lyrikerin
 Birgit Glasmacher (* 1958), deutsche Maschinenbauingenieurin und Hochschullehrerin
 Dieter Glasmacher (* 1940), deutscher Künstler